HMS „Lancaster” – nazwa noszona przez siedem okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od miasta Lancaster:
  – 80-działowy okręt liniowy drugiej rangi (second rate) zwodowany w 1694, przebudowany w 1722, rozebrany w 1743.
  – 66-działowy okręt liniowy trzeciej rangi (third rate) zwodowany w 1749, rozebrany w 1773.
  – 64-działowy okręt liniowy trzeciej rangi (third rate), pierwotnie zaprojektowany jako statek handlowy typu East Indiaman, zwodowany w 1797, rozebrany w 1832.
  – 58-działowy okręt liniowy czwartej rangi (fourth rate) zwodowany w 1823, sprzedany w 1864.
  – krążownik pancerny typu Monmouth zwodowany w 1902, sprzedany w 1920.
 HMS „Lancaster” – amerykański niszczyciel typu Wickes (ex-USS „Philip”) przekazany Royal Navy w 1940, złomowany w 1947.
  – fregata rakietowa typu 23 (Duke) zwodowana w 1990, w czynnej służbie.

Przypisy 

Lancaster